Леандро Джонс Йохан Бакуна (; род. 21 августа 1991, Гронинген) — нидерландский и кюрасаоский футболист, полузащитник английского клуба «Уотфорд» и сборной Кюрасао. Ранее выступал за молодёжную сборную Нидерландских Антильских Островов, а также за сборные Нидерландов до 19 и до 21.

Карьера 
30 октября 2009 года дебютировал в команде «Гронинген» в высшем дивизионе Нидерландов в матче против ПСВ. Также выступал за молодёжную команду. 6 ноября 2009 забил первый гол за клуб в матче против «Хераклеса», который закончился со счётом 4:1 в пользу «Гронингена».

13 июня 2013 подписал трёхлетний контракт с английским клубом «Астон Вилла». Дебют Леандро в команде состоялся 17 августа в матче чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Свой первый гол он забил 28 сентября в матче против «Манчестер Сити». В дебютном сезоне Бакуна сыграл в чемпионате 35 матчей и отличился пятью забитыми голами. Несмотря на блестящие результаты, в сезоне 2014/15 перестал попадать в стартовый состав команды. 15 февраля 2015 забил первый гол в Кубке Англии в матче против «Лестер Сити».

13 августа 2017 года перешёл в «Рединг», подписав контракт на четыре года.

В последний день зимнего трансферного окна 2019 года перешёл в «Кардифф Сити», подписав контракт на четыре с половиной года.

Бакуна был включён в состав сборной Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. Во втором матче в групповом раунде против сборной Гондураса забил гол на 40-й минуте и вместе с командой добился победы со счётом 1:0.

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландских Антильских островов
Футболисты Нидерландов
Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Уотфорд»